Никола́й Никола́евич Каза́нский (род. 25 июня 1952, Ленинград) — советский и российский лингвист, филолог, специалист в области классической филологии и сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков. Академик РАН (2006).

Биография 
Сын астрофизика Н. А. Козырева, состоявшего в фактическом браке с переводчицей Т. Б. Казанской, дочерью филолога-классика Б. В. Казанского. Окончил Ленинградский государственный университет по кафедре классической филологии (1974). Изучал классические языки у профессоров А. И. Доватура и А. И. Зайцева, занялся индоевропеистикой под руководством Л. Г. Герценберга.

В 1974—1977 годах прошёл аспирантуру в Ленинградском отделении Института языкознания, впоследствии преобразованном в Институт лингвистических исследований РАН (ИЛИ РАН); ученик члена-корреспондента АН СССР А. В. Десницкой. С 1977 года работает в отделе сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и ареальных исследований ИЛИ РАН (с 1998 года — заведующий этим отделом). В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию «Древние греко-анатолийские языковые связи на территории Малой Азии (памфилийский диалект древнегреческого языка)», в 1990 году — докторскую диссертацию «Проблемы ранней истории древнегреческого языка: языковые реконструкции и проблемы языковой нормы».

В 1992 году стажировался при Гарвардском университете (, Вашингтон). Член-корреспондент Российской академии наук с 30 мая 1997 года по Отделению литературы и языка (языкознание), академик РАН с 25 мая 2006 года.

Стипендиат фонда Александра Онассиса (январь — март 2000). В 2000—2005 годах был представителем России при Европейском культурном центре в Дельфах (Греция). Директор Института лингвистических исследований (2001—2017), член Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН и Совета по русскому языку при Президенте РФ с 2001 года, член Бюро ОИФН РАН с 2002 года, профессор филологического факультета СПбГУ. С 2012 года входит в состав ВАК РФ.

Член редакционных коллегий книжной серии «Литературные памятники» (с 2007), а также журналов «Известия РАН. Серия литературы и языка», «Вопросы языкознания», «Вестник древней истории», «Язык и речевая деятельность» и «Русская литература». Ответственный редактор «Трудов Института лингвистических исследований РАН — Acta Linguistica Petropolitana». Организует ежегодные Конференции памяти профессора И. М. Тронского и выступает в качестве редактора при публикации их материалов.

Супруга — Ванда Пятровна Казанскене (Маникайте; род. 1945), также известный специалист по древнегреческому языку и индоевропеистике, кандидат филологических наук. В браке родились сын и дочь; сын окончил экономический факультет СПбГУ, работает в спортивной сфере; дочь — Мария Николаевна Казанская — филолог-классик, сотрудница ИЛИ РАН, выпускница кафедры классической филологии филологического факультета СПбГУ.

Научная деятельность 

Основная область лингвистических интересов — ранняя история греческого языка, в частности, сопоставление микенского греческого с языком Гомера и данными диалектов I тысячелетия до н. э.; древнегреческая диалектология; реконструкция праиндоевропейского языкового состояния, в частности, системы глагола и ономастики; троянское письмо. Как филолог Н. Н. Казанский занимался творчеством Стесихора, одного из крупнейших древнегреческих лириков, фрагменты текстов которого были обнаружены в 1960-х годах. Ряд работ посвящён реконструкции отдельных поэм (обобщены в монографии «Principles of the Reconstruction of a Fragmentary Text (New Stesichorean Papyri)». СПб., 1997), особенностям эпического творчества, анализу русских стихотворных текстов XX века.

Автор более 150 печатных работ. Выступает также как переводчик с латинского (перевёл одну из книг «Истории» Тита Ливия, 1989), английского (Донн Дж. Поединок со смертью // Звезда. 1999. № 8; совм. с А. И. Янковским) и французского (Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М.: Прогресс, 1995; совм. с Ю. С. Степановым) языков.

Основные работы 
Книги
 Диалекты древнегреческого языка (учебное пособие). Л., 1983. 100 с.
 Предметно-понятийный словарь греческого языка. Крито-микенский период. (Очерк грамматики; составление совм. с В. П. Казанскене). Л., 1986.
 Principles of the Reconstruction of a Fragmentary Text (New Stesichorean Papyri). St. Petersburg, 1997. 154 p.

Статьи
 К реконструкции категории падежа в праиндоевропейском // Актуальные вопросы сравнительного языкознания. Л., 1989;
 Диахронический аспект изучения эпической формулы // πολύτροπον. М., 1998;
 Праязыковая реконструкция: проблемы и перспективы // Труды Отделения историко-филологических наук РАН. 2003. Вып. 1;
 Пер•миссив в древнегреческом языке // Славянское и балканское языкознание. Человек в пространстве Балкан. Поведенческие сценарии и культурные роли. М., 2003;
 Древнегреческо-древнеиндийский билингвизм // Scripta Gregoriana. М., 2003 (совм. с Е. Р. Крючковой).

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на сайте ИЛИ РАН
 Страница на сайте СПбНЦ РАН
 Страница на сайте ВАК
 Страница на сайте кафедры общего языкознания СПбГУ
 Статья на сайте серии «Литературные памятники»
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Наука – это то, что можно объяснить ребёнку (интервью порталу «Православие и мир»)

Лингвисты СССР
Антиковеды СССР
Лингвисты России
Антиковеды России
Индоевропеисты
Микенологи
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Директора Института лингвистических исследований РАН
Филологи-классики